Ein Medienpreis ist eine Auszeichnung im Medienbereich. Je nach spezifischem Bereich werden vor allem folgende Unterarten unterschieden:

 Fernsehpreis
 Filmpreis
 Fotopreis
 Hörfunkpreis
 Internetpreis, zum Beispiel Web-Award
 Journalistenpreis
 Literaturpreis
 Schallplattenpreis, vor allem Goldene Schallplatte

Siehe auch:
, darunter:
 Alternativer Medienpreis 
 Deutscher Medienpreis
 Medienpreis Bildung 
 Medienpreis Entwicklungspolitik 
 Medienpreis Goldener Kompass 
 Medienpreis Luft- und Raumfahrt 
 Medienpreis Nachwachsende Rohstoffe 
 Medienpreis Senioren-Nessel 
 Medienpreis Senioren-Rose 
 Medienpreis der Deutschen AIDS-Stiftung 
 Medienpreis des Deutschen Bundestages 
 Medienpreis des Deutschen Schachbunds